Plaats in Indonesië
 Ketandan (Klaten Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Ketandan (Dagangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Ketandan (Lengkong), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java